Royal poate fi:

 Royal Society
 Royal Navy
 Royal Rumble
 Royal Air Force
 Port Royal
 Alliance Royal
 Ségolène Royal
 Royal Dutch Shell
 Vale Royal
 Parcul Național Royal
 Royal Rumble 2007
 Royal Caro
 Cormelles-le-Royal
 Stadionul Royal  Bafokeng
 Royal  Astronomical Society
 Port Royal  (Jamaica)
 Royal Rumble 2005
 Royal  Bank of Scotland Group
 Royal Naval Air Service
 Port Royal  (South Carolina)
 KLM Royal Dutch Airlines
 Royal  Academy of Dramatic Art

Vezi și 
 Royal  Opera (dezambiguizare)